ermita de Santa Margarida de l'Alou edifici romànic al municipi de Balsareny (el Bages)
 ermita de Santa Margarida del Mujal, edifici romànic al al sud-est de la ciutat de Terrassa (Vallès Occidental) 
 ermita de Santa Margarida de Peranera, edifici romànic al nord del poble de Peranera, al municipi del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Ermita de Santa Margarida (la Ràpita), capella al poble de la Ràpita (la Noguera) 
 ermita de Santa Margarida de Sacot, edifici romànic al municipi de Santa Pau (la Garrotxa) 
 Ermita de Santa Margarida (Sant Esteve de Palautordera), edifici al municipi de Sant Esteve de Palautordera (al Vallès Oriental) 
 Ermita de Santa Margarida (Vilobí d'Onyar), capella romànica als afores del poble de Vilobí d'Onyar (la Selva)